Roger Federer var regerande mästare men åkte ut mot Robin Söderling i kvartsfinal. Rafael Nadal vann turneringen 2010.

Seedning

 Roger Federer (kvartsfinal)
 Rafael Nadal (segrare)
 Novak Đoković (kvartsfinal)
 Andy Murray (fjärde omgången)
 Robin Söderling (finalist)
 Andy Roddick (tredje omgången)
 Fernando Verdasco (fjärde omgången)
 Jo-Wilfried Tsonga (fjärde omgången, uppgivet på grund av skada i höger ben)
 David Ferrer (tredje omgången)
 Marin Čilić (fjärde omgången)
 Mikhail Youzhny (kvartsfinal)
 Fernando González (andra omgången)
 Gaël Monfils (andra omgången)
 Ivan Ljubičić (tredje omgången)
 Tomáš Berdych (semifinal)
 Juan Carlos Ferrero (tredje omgången)

 John Isner (tredje omgången)
 Sam Querrey (första omgången)
 Nicolás Almagro (kvartsfinal)
 Stanislas Wawrinka (fjärde omgången)
 Tommy Robredo (första omgången)
 Jürgen Melzer (semifinal)
 Ernests Gulbis (första omgången, uppgivet på grund av en lårskada)
 Thomaz Bellucci (fjärde omgången)
 Marcos Baghdatis (tredje omgången)
 Juan Mónaco (första omgången)
 Feliciano López (första omgången)
 Lleyton Hewitt (tredje omgången)
 Albert Montañés (tredje omgången)
 Philipp Kohlschreiber (tredje omgången)
 Victor Hănescu (tredje omgången)
 Guillermo García-López (andra omgången)

Lottning

Teckenförklaring

Finalmatcher

Sektion 2

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Mayer
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Stakhovsky
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Benneteau
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= E Gulbis
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=r
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= A Montañés
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= S Galvani
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Robert
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Kamke
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Lapentti
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=63
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Dent
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= L Recouderc
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= R Söderling
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= M Čilić
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Benneteau
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= A Montañés
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Kamke
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Dent
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= R Söderling
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= M Čilić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= L Mayer
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=4

| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= R Söderling
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=10
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Sektion 3

| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Anderson 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= J Aguilar
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= A Murray 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= JI Chela
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= M Baghdatis
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score4-5= 

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Chiudinelli
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=67
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= A Murray 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=25
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A Murray 
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=

Sektion 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Youzhny
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Przysiężny 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Yani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=10
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Lacko
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5=12

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Petzschner 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Ball
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=9

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Troicki 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= T Robredo 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09=

Nedre Halvan

Sektion 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Roddick
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Nieminen
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=64
| RD1-score02-5=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Schwank
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=0
| RD1-score03-5=u
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= B Kavčič
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= T Gabashvili
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Köllerer
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Žemlja
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= J Mónaco
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= J Melzer
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= D Sela
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Zverev
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= N Mahut
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= X Malisse
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Greul
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= D Guez
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= D Ferrer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Roddick
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Kavčič
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= T Gabashvili
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= G Žemlja
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=1
| RD2-score04-4= 
| RD2-score4-5= 

| RD2-seed05=22
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= N Mahut
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=67
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= X Malisse
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=0
| RD2-score07-4=u
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= D Ferrer
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= A Roddick
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= T Gabashvili
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=22
| RD3-team03= J Melzer
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= D Ferrer
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=61
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= T Gabashvili
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=22
| RD4-team02= J Melzer
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5= 
}}

Sektion 6

| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= R Haase
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=63
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Vliegen
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Darcis
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Clément
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Dolgopolov
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= T Alves
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= F González
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Serra
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3='''6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Seppi
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=30
| RD2-team04=

Sektion 8

Externa länkar
Lottning av kvalet

Franska öppna 2010